Кубок Австрії з футболу 2015–2016 — 81-й розіграш кубкового футбольного турніру в Австрії. Кубок вчетверте здобув Ред Булл (Зальцбург).

Перший раунд 
Матчі проходили 17, 18 та 19 липня 2015.

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>17 липня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>18 липня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>19 липня 2015

|}

Другий раунд 
Матчі відбулись 22 та 23 вересня 2015.

| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>22 вересня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>23 вересня 2015

|}

1/8 фіналу 
Матчі відбулись 27, 28 жовтня і 4 листопада 2015.

| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>27 жовтня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>28 жовтня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>4 листопада 2015

|}

1/4 фіналу 
Матчі відбулись 9-10 лютого 2016 року.

| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>9 лютого 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>10 лютого 2016

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 квітня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 квітня 2016

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Австрії на soccerway 

2015—2016
Австрія
Австрія
2015 в австрійському спорті
2016 в австрійському спорті